Zwei Schiffe der US-Marine tragen den Namen USS Bunker Hill:

 Die erste Bunker Hill (CV-17) war ein Flugzeugträger der Essex-Klasse im Zweiten Weltkrieg.
 Die zweite Bunker Hill (CG-52) ist ein Lenkwaffenkreuzer der Ticonderoga-Klasse, seit 1986 in Dienst der US Navy.

Bunker Hill